2. Trofej prvakinja se održao 1989. godine.

Mjesto i vrijeme održavanja 
Održao se od 3. do 10. rujna 1989.

Utakmice su se igrale u zapadnonjemačkom gradu Frankfurtu.

Natjecateljski sustav 

Ovaj turnir se igralo po jednostrukom ligaškom sustavu. Za pobjedu se dobivalo 2 boda, za neriješeno 1 bod, a za poraz nijedan bod. 

Susrete se igralo na umjetnoj travi.

Sudionice 
Sudjelovale su djevojčadi: domaćina SR Njemačka (po prvi put), braniteljica naslova Nizozemska, Australija, Kanada, Uj. Kraljevstvo, J. Koreja.

Australija 
Trener: Brian Glencross

Vanessa Barnes
Tracey Belbin
Lee Capes
Michelle Capes
Sally Carbon
Christine Dobson
Maree Fish (vratarka)
Juliet Haslam

Rechelle Hawkes
Angela Kaaks
Sharon Patmore (kapetanica)
Alison Peek
Jackie Pereira
Lisa Powell
Kim Rayner
Kim Small

Kanada

Uj. Kraljevstvo

Nizozemska 
Trener: Gijs van Heumen

Jacqueline Toxopeus (vratarka)
Carina Bleeker (vratarka)
Anneloes Nieuwenhuizen
Daniëlle Koenen
Helen van der Ben
Caroline Leenders
Willemijn Duyster
Ingrid Appels

Suzan van der Wielen
Florentine Steenberghe
Annemieke Fokke
Terry Sibbing
Mieketine Wouters
Simone van Haarlem
Wietske de Ruiter
Ingrid Wolff

Južna Koreja

SR Njemačka

Rezultati 
3. rujna 1989.

4. rujna 1989.

6. rujna 1989.

7. rujna 1989.

9. rujna 1989.

10. rujna 1989.

 Završni poredak:
 
  1.  J. Koreja            5    4    1    0     (11: 3)       9 
  2.  Australija           5    3    2    0     (14:10)       8
  3.  SR Njemačka          5    2    2    1     ( 7: 3)       6
  4.  Uj. Kraljevstvo      5    1    1    3     ( 7:11)       3 
  5.  Nizozemska           5    0    2    3     ( 4: 9)       2 
  6.  Kanada               5    0    2    3     ( 3:10)       2

Najbolje sudionice

Izvori 
 FIH Media Guide 

Prvački trofej u hokeju na travi
Trofej prvakinja, 1989.